Mordente est un patronyme porté notamment par :

 Fabrizio Mordente (1532-1608), mathématicien italien ;
 Marco Mordente (1979-), joueur italien de basket-ball ;
 Tony Mordente (1935-), danseur, chorégraphe et metteur en scène américain.

Patronyme italien